Das Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (kurz BLN) ist ein Verzeichnis geschützter Landschaften und anderer Naturobjekte in der Schweiz. Es ist das älteste schweizerische Bundesinventar und umfasst 162 Objekte in allen Landesteilen. Damit dokumentiert es die Vielfalt der natürlichen und kulturellen Landschaftswerte der Schweiz. Mit dem Inventar bezweckt der Bund die ungeschmälerte Erhaltung der beschriebenen Landschaften.

Eine Grundlage für das Bundesinventar bildete das KLN-Inventar (Inventar der zu erhaltenden Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung), das 1963 von den Organisationen Pro Natura, Schweizer Heimatschutz und Schweizer Alpen-Club geschaffen worden war. Das neue Inventar entstand gemäss dem Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz (NHG), das am 1. Juli 1966 in Kraft trat. Von 1977 bis 1998 wurden vier Serien mit insgesamt 162 Objekten in die Liste aufgenommen. Die Areale bedecken zusammen 19 % der Landesfläche der Schweiz.

Einige BLN-Landschaften bilden einen Teil des UNESCO-Welterbes.

Beschreibung 
Der Bestand ist in vier Kategorien unterteilt:

 Einzigartige Objekte – Landschaften und Objekte, die wegen ihrer Eigenart, Ausdehnung, Schönheit, ökologischen Funktion oder der kulturgeografischen und allgemein ihrer wissenschaftlichen Bedeutung einmalig sind. 
 Typlandschaften – Regionen, die als Kulturlandschaften für eine bestimmte Landesgegend als besonders typisch gelten.
 Grossräumige Erholungslandschaften – Gebiete, die dank besonderer Naturerlebnisse die Erholung und die Gesundheit und die Identitätsbildung fördern können und damit eine spezielle touristische Bedeutung haben.
 Naturdenkmäler – Einzelobjekte wie Findlinge, Gesteinsaufschlüsse, Geotope, Orte an einem Flusslauf oder bestimmte Landschaftsformen.

Die Objekte des Bundesinventars wurden auch in einzelne kantonalen Landschaftsinventare übernommen, wo die Verzeichnisse um regionale und lokale Landschaftsschutzgebiete und besondere landschaftsprägende Elemente und geomorphologische Besonderheiten ergänzt sind.

Die in das Inventar aufgenommenen Objekte sollen mit ihren charakteristischen Eigenschaften erhalten bleiben. Die Landschaften und ihre Elemente verdienen grösstmögliche Schonung. Das BLN ist für Amtsstellen des Bundes mit landschaftsbezogenen Tätigkeiten verbindlich und diese dürfen keine Eingriffe vornehmen, sofern an den Projekten kein gleich- oder höherwertiges öffentliches Interesse von nationaler Bedeutung besteht (wie zum Beispiel beim Bau überregionaler Infrastrukturanlagen). Das BLN selbst hat keine direkte Rechtswirkung auf das Grundeigentum: Die Aufnahme in das Inventar bedeutet nicht, dass eine Landschaft im Sinne des Naturschutzes unter Schutz gestellt wird; diese Massnahme erfolgt entweder durch die Aufnahme in die kantonalen oder kommunalen Richt- bzw. Nutzungspläne. In vielen Fällen wurden von Kantonen und Gemeinden nur gewisse Teilgebiete von BLN-Landschaften auch als Schutzgebiete definiert, dafür manchmal oft schon lange bevor das Bundesinventar entstand.

Geschützte Objekte

Siehe auch 
 Liste der Ramsar-Gebiete in der Schweiz
 Bundesinventar der Hoch- und Übergangsmoore von nationaler Bedeutung
 Bundesinventar der Flachmoore von nationaler Bedeutung
 Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung

Weblinks 

 Bundesamt für Umwelt BAFU: Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN)
 Dossier BLN
 Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung – Auflistung des BLN
 Pro Natura: BLN-Gebiete

Einzelnachweise 

Naturschutz
Landschaftsschutz
 
Denkmalverzeichnis
Schutzkategorie (Umwelt- und Naturschutz)